Miejscowości w USA:
 Oneonta – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Blount
 Oneonta – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
Gminy w USA:
 Oneonta (ang. Oneonta Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego